Сусуркаев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Сусуркаев, Байсангур Алиханович (род. 2001) — российский боец смешанных единоборств.
 Сусуркаев, Тимерлан Алиханович — российский чеченский боец смешанных боевых искусств, многократный чемпион России, Европы и мира по панкратиону.